Мали Принц може да се односи на:

 Мали Принц, најпознатија новела француског писца и пилота Антоана де Сент Егзиперија са главним ликом као епонимом имена новеле; такође, и друге верзије приче адаптиране су у различите формате, укључујући:
 Мали Принц, музички филм из 1974. године који је режирао Стенли Донен
 Мали Принц, рачунарски анимирани фантастични филм из 2015. године који је режирао Марк Озборн
 Мали Принц, ТВ серија из 2010. године
 Авантуре Малог Принца, аниме ТВ серија
 Little Prince, епизода телевизијске серије о полицајцима на тајном задатку Пороци Мајамија из 1980-их
 The Little Prince, епизода пете сезоне америчке телевизијске серије Изгубљени из 2009. године
 Мали Принц, позоришна адаптација
 Мали Принц и Пилот, музичка позоришна адаптација из 1981. године
 Мали Принц, опера из 2003. године у два чина (Рејчел Портман, енглески либрето: Николас Рајт)
 -{Little Prince}-, песма Фредерика Лоуа и Алана Џеја Лернерa из 1974. године која се нашла и у филму из 1974. године и била номинована за Оскара за најбољу оригиналну песму на 47. додели ове престижне филмске награде
 -{The Little Prince}-, икстендид плеј (ЕП) јужнокорејског певача Кима Ријеовука из 2016. године, члана бој бенда Супер џуниор
 Списак адаптација Малог Принца, списак адаптација приче Мали Принц у различите медијуме
 Мали Принц, мали месец који се налази у орбити око астероида 45 Евгенија, назван истовремено у част сина француске царице Евгеније (-{Prince Impérial}-) и као алузија на епонимску новелу Сент Егзиперија (Мали Принц)
 Мали Принц [такође познат и као Тастанаки Хопаји или Тастанаги Хопае; умро 1832], поглавица и дугогодишњи представник Маскогија (Доњи Крики) — племена у Сједињеним Америчким Државама
 Мали принц, група из Новог Сада настала 2003. године (тада под именом Немања Нешић)

Види још 
 Срећни принц, прича Оскара Вајлда
 Принц (вишезначна одредница)